Elephant (anglický výraz pro slona) může znamenat:

 HMS Elephant – několik lodí Royal Navy
 Martinsyde G.100 Elephant – britský bombardér z doby první světové války
 Elephant – album hudební skupiny The White Stripes

Externí odkazy